Kol Sverkersson da Suécia
Kol Skywalker
 Kol - gênero de dinossauro da família Alvarezsauridae

Desambiguação